Winokur ist der Familienname folgender Personen:

 Marissa Jaret Winokur (* 1973), US-amerikanische Filmschauspielerin und Musicaldarstellerin
 Waleri Markowitsch Winokur (* 1949), russisch-amerikanischer Physiker